Gezond verstand
 Common Sense, een 18e-eeuws pamflet van  Thomas Paine
 Common Sense, een boek van Glenn Beck